Contea di Dawson o Dawson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Dawson (Georgia)
 Contea di Dawson (Montana)
 Contea di Dawson (Nebraska)
 Contea di Dawson (Texas)